Жил Вилньов Сиркуит (Circuit „Gilles Villeneuve“) е писта за автомобилни състезания в Монреал, Канада.

Носи името на легендарния канадски пилот от близкото минало Жил Вилньов.

История 
Пистата „Жил Вилньов“ в Канада е построена през 1978 година. Тя се намира на малък остров в Монтреал. Още през 1967 година там се е провело изложение на канадското Експо и организаторите са използвали част от тези съоръжения за да създадат комплекса около трасето. Първоначално пистата се е казвала „Нотр Дам“ и е разположена по средата на един изключително красив парк с няколко езера. След смъртта на легендарния канадски пилот Жил Вилньов през 1982 година в Белгия, правителството на Канада взима решение да преименува трасето в знак на почит към тогавашния състезател на Ферари. „Жил Вилньов“ е средно бърза писта с общо 15 завоя и с малко зони за сигурност. През 1991 година е построен нов бокс, а три години по-късно е добавен и последния шикан преди старт-финалната права. На него стават и повечето изпреварвания.

През 2009 г. пистата отпада от календара на Формула 1. Причината са финансови проблеми между организаторите и Бърни Екълстоун. От следващата година Гран При на Канада се завръща в календара на Формула 1.

Характеристика 
 Дължина на обиколка: 4,361 км
 Обиколки: 70
 Дистанция на състезанието: 305,270 км
 Първи победител: 1978 г. Жил Вилньов (Ферари)
 Най-бърза обиколка по време на състезание: Рубенс Барикело (Ферари) 1:13,622 минути (2004)
 Най-бърза обиколка по време на квалификация: Р. Шумахер (Уилямс-БМВ) 1:12,275 минути (2004)

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Писти за Формула 1

Картинки за транскрибиране и/или превод (Канада)
Писти от Формула 1
Голяма награда на Канада
Автомобилни писти в Канада
Спортни съоръжения в Монреал
Основани в Канада през 1978 година